Magnus Karlsson kan avse:
 Magnus Karlsson (Lejonbalk) (1262, död efter 1316) svensk lagman
 Magnus Karlsson (fotbollsspelare)
 Magnus Karlsson (ortoped) (född 1957), svensk professor i ortopedi och osteoporos
 Magnus Karlsson (speedwayförare) (född 1981)

Se även 
 Måns Karlsson (Eka) - riksråd 1476–1484
 Magnus Carlsson